Die Division 1 2007 war die zweite Spielzeit der drittklassigen schwedischen Fußballliga. Die Südstaffel spielte vom 14. April bis 14. Oktober, die Nordstaffel vom 21. April bis 13. Oktober 2007.

Die Staffelsieger und -zweiten Assyriska Föreningen und Väsby United im Norden und Qviding FIF und Ängelholms FF im Süden stiegen in die Superettan auf. Die zwei letztplatzierten Mannschaften der jeweiligen Staffeln stiegen in die Division 2 ab.

Abschlusstabelle Nordstaffel

Abschlusstabelle Südstaffel

Weblinks 
 Nordstaffel auf der offiziellen Website des Schwedischen Fußballverbandes (schwedisch)
 Südstaffel auf der offiziellen Website des Schwedischen Fußballverbandes (schwedisch)

2007
Fußballsaison 2007